Schmidt, také Schmitt, Schmied (něm. Schmied, kovář) je příjmení, jež nosí více osobností:

 Alfred Schmidt (1931–2012) – německý filozof
 Annie M. G. Schmidtová (1911–1995) – nizozemská básnířka a spisovatelka
 Antje Möldnerová-Schmidtová (* 1984) – německá atletka, běžkyně
 Anton Schmidt (politik) (1826–1892) –českoněmecký podnikatel a politik z Moravy, poslanec Říšské rady
 Antonín Schmidt (1820–1897) – český politik z Polné
 Antonín Schmidt (architekt) (1723–1783) – český stavitel a architekt doznívajícího rokoka
 Antonín Prokop Schmitt (1833–1890) – česko-německý učitel, publicista, redaktor, kunsthistorik a archeolog
 Arno Schmidt (1914–1979) – německý spisovatel
 Axel Schmidt – více osob
 Bernhard Schmidt (1879–1935) – estonsko-německý optik, vynálezce Schmidtova dalekohledu
 Brian Schmidt (* 1967) – americko-australský astrofyzik
 Carl Schmitt (1888–1985) – německý právník a politický filosof
 Eduard Schmidt viz Eduard Bass – český spisovatel
 Edmund Schmidt (* 1943) – český fotbalista
 Eduard Schmidt (fyzik) (* 1935) – český fyzik a vysokoškolský pedagog, rektor MU v Brně
 Éric-Emmanuel Schmitt (* 1960) – francouzský spisovatel, dramatik a režisér
 Ernst Schmied (1882–1957) – německý komunistický funkcionář
 Ferdinand Schmidt (fotograf) (1840–1909) – německý fotograf
 Franz Schmidt (1874–1939) – rakouský violoncellista, klavírista a hudební skladatel
 Friedrich von Schmidt (1825–1891) – rakouský architekt
 Gerhard Schmidt (1924–2010) – rakouský historik umění
 Gustav Schmidt (1826–1883) – profesor mechaniky, rektor pražské polytechniky
 Harrison Schmitt (* 1935) – americký astronaut
 Helle Thorningová-Schmidtová (1966) – dánská sociálně demokratická politička
 Helmut Schmidt (1918–2015) – německý politik SPD a spolkový kancléř
 Hugo Schmidt (1844–1907) – sudetoněmecký sociálně demokratický politik
 Jan Schmidt (1934–2019) – český scenárista a režisér
 Jean-Claude Schmitt (* 1946) – francouzský historik, medievalista
 Jindřich Schmidt (1897–1984) – český rytec poštovních známek
 Johann Caspar Schmidt viz Max Stirner, německý filosof
 Johann Schmied – zednický mistr a architekt působící v západních Čechách v první polovině 18. století
 Johanes Schmidt (1872–1933) – dánský zoolog
 Johann Georg Schmidt zvaný Wiener Schmidt  (1685-1748) – rakouský malíř baroka a rokoka
 Jon Schmidt (* 1966) – americký klavírista a hudební skladatel
 Julian Schmidt (1818–1886) – německý novinář, literární historik a literární kritik
 Karel Schmied starší (1934–2019) – český architekt
 Karl Eugen Schmidt (1865–1948) – německojazyčný luteránský kněz a teolog, senátor čs. parlamentu
 Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976) – německý expresionistický malíř a grafik
 Kate Schmidtová (* 1953) – americká oštěpařka
 Kendall Schmidt (1990) – americký zpěvák, herec a textař
 Konrad Schmidt (politik) (1810–1884) – rakouský úředník a poslanec Říšské rady, prezident Vrchní evangelické rady
 Kurt Schmied (1926–2007) – rakouský fotbalový brankář
 Ladislav Schmied (1927–2012) – český amatérský astronom
 Martin Johann Schmidt zvaný Kremser Schmidt (1719-1801) – rakouský malíř pozdního baroka a klasicismu
 Martin Schmitt – skokan na lyžích
 Miloslav Schmidt (1881–1934) – zakladatel sboru dobrovolných hasičů na Slovensku
 Milt Schmidt (1918–2017) – kanadský hokejista a trenér
 Norbert Schmidt (* 1975) – český architekt, teolog a novinář
 Otakáro Schmidt (* 1960) – český scenárista a režisér
 Otto Schmidt (1891–1956) – ruský matematik, fyzik, astronom a hrdina Sovětského svazu
 Pál Schmitt (* 1942) – maďarský politik a europoslanec
 Paul Schmidt (1899-1970) – vrchní tlumočník na německém ministerstvu zahraničí v letech 1923 až 1945
 Richard Schmidt – více osob
 Roger Schmidt (* 1967) – německý fotbalista a fotbalový trenér
 Rudolf Schmidt – více osob
 Rudolf Schmidt (generál) (1886–1957) – německý generál z druhé světové války,
 Rudolf Schmidt (politik) – československý politik, meziválečný senátor za Sudetoněmeckou stranu
 Thomas Schmidt (* 1976) – německý vodní slalomář
 Václav Samuel Theodor Schmidt (1694-1756)  –  západočeský barokní malíř z Plané
 Viliam Schmidt (1925–???) – slovenský politik, poúnorový poslanec za KSS
 Wilhelm Schmidt (1868–1954) – německý teolog a religionista
 Wilhelm Schmidt (konstruktér) (1858–1924) – německý vynálezce a konstruktér lokomotiv
 Wolfgang Schmidt (* 1954) – německý atlet

Jiné významy 
 Schmidt-Zabierow Hütte – alpská vysokohorská chata v Rakousku
 Schmidt (kráter) – kráter na Měsíci, nese jméno Otto Šmidta, německého astronoma J. F. J Schmidta a německého optika Bernhard Schmidta.
 (1743) Schmidt – asteroid hlavního pásu, objevený 24. září 1960 nizozemskými astronomy
 (2108) Otto Schmidt – asteroid hlavního pásu, který 4. října 1948 objevila ruská astronomka Pelageja Fjodorovna Šajn

Podobná příjmení 
 Schmid
 Šmíd
 Šmída